

Patronyme 

  ;
 Adolphe Le Roy (1832-1892), peintre français ;
 Adrian Le Roy (vers 1520-1598), luthiste, compositeur et imprimeur de musique français ;
 Alain Le Roy (1953), diplomate et haut fonctionnaire français ;
 Alexandre Le Roy (1854-1938), missionnaire français, supérieur des spiritains ;
 Claude Le Roy (1948), entraîneur français de football ;
   ;
 Ernest Le Roy de Boisaumarié (1810-1872), homme politique et haut fonctionnaire français ;
 Eugène Le Roy (1836-1907), écrivain français ;
 Félix Le Roy (1826-1908), homme politique français ;
 Georges Le Roy (1885-1965), acteur français, sociétaire de la Comédie-Française et professeur au Conservatoire de Paris ;
 Henri Le Roy (1598-1678), professeur, philosophe et médecin néerlandais ;
  ;
 Jéhan Le Roy (1923-1992), cavalier français ;
 Julien Le Roy (1686-1759), horloger français ;
 Julien-David Le Roy (1728-1803), architecte français ;
 Jules Le Roy, dit Catulle Blée (né en 1869), écrivain et journaliste français ;
 Jules Le Roy (1853-1922 ou 1925), peintre animalier français ;
 Louis Le Roy (1510-1577), écrivain français, professeur au Collège de France ;
 Louis Guillaume Le Roy (né en 1924), architecte paysagiste néerlandais ;
  ;
 Maximilien Le Roy, auteur et dessinateur français de bandes dessinées ;
 Pamela Le Roy Ramírez (née en 1981), journaliste et présentatrice de télévision chilienne ;
 Philip Le Roy (né en 1962), romancier français ;
  ;
 Pierre Thomas Le Roy de Boisaumarié (1773-1837), homme politique et haut fonctionnaire français ;
 René Le Roy (1898-1985), flûtiste et pédagogue français ;
 Xavier Le Roy (né en 1963), danseur et chorégraphe français.

Toponymes 

 Le Roy, ville américaine de l'État de l'Iowa ;
 Le Roy, ville américaine de l’État de l’Illinois ;
 Le Roy, ville américaine de l’État du Minnesota ;
 Le Roy, ville du comté de Genesee, dans l'État de New York ;
 Le Roy, village du comté de Genesee, État de New York.

Patronyme français